756 може да се отнася за:

 756 година от новата ера
 756 година преди новата ера
 756, число
 756 Лиллиана, астероид
 NGC 756, галактика